Felipe de Hesse-Philippsthal (en alemán, Philipp von Hessen-Philippsthal; Kassel, 14 de diciembre de 1655-Aquisgrán, 18 de junio de 1721) fue hijo del landgrave Guillermo VI de Hesse-Kassel y de Eduvigis Sofía de Brandeburgo. Fue el primer landgrave de Hesse-Philippsthal desde 1663 hasta 1721 y el fundador de la quinta rama de la Casa de Hesse.

Matrimonio e hijos 
En 1680, Felipe de Hesse-Philipsthal contrajo matrimonio con Catalina de Solms-Laubach (1654-1736), hija del conde Carlos Otón de Solms-Laubach. Tuvieron ocho hijos:

 Guillermina (1681-1699).
 Carlos I (1682-1770), landgrave de Hesse-Philippsthal.
 Amelia (1684-1754).
 Amoene (1685-1686).
 Felipe (1686-1717), quien desposó en 1714 a Marie von Limburg (1689-1759), hija del conde Albert von Limburg, con quien tuvo descendencia.
 Enriqueta (1688-1761).
 Guillermo (1692-1761), landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, fundador de la sexta rama de la Casa de Hesse.
 Sofía (1695-1728), quien en 1723 desposó al duque Pedro Augusto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (quien murió en 1775).

Rama de la Casa de Hesse 
Felipe de Hesse-Philippsthal perteneció a la rama de Hesse-Philipsthal - esta rama surgió de la primera rama de la Casa de Hesse, que a su vez surgió de la primera rama de la Casa de Brabante.

Después de la abdicación del landgrave Ernesto de Hesse-Philippsthal (1846-1925) en 1868, la rama de Hesse-Philippsthal se perpetuó a través de la sexta rama de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, en la actualidad representada por Guillermo.

Ancestros

Referencias 
 genroy.free.fr

Nacidos en Kassel
Fallecidos en Aquisgrán
Landgraves de Hesse-Philippsthal
Caballeros de la Orden del Elefante
Casa de Hesse